La , en , autrefois nommé Monte Rodella, est un sommet montagneux qui s’élève à  d’altitude dans les Alpes de Sarntal, en Italie (Trentin-Haut-Adige).

Articles connexes 
 Cima San Cassiano
 Sarentino

Notes et références 

Sommet des Alpes italiennes
Montagne dans la province de Bolzano